Комсомолабад — название населённых пунктов:

Таджикистан 
 Комсомолабад — до 2021 г. название села Мехробод в Нурабадском районе.
 Комсомолабад — до 2011 г. название села Джавони в Восейском районе Хатлонской области.
 Комсомолабад — до 2012 г. название села Зулмабад в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области.

Узбекистан 
 Комсомолабад — до 2003 г. название села Абад в Миришкорском районе Кашкадарьинской области.
 Комсомолабад — до 2009 г. название посёлка Халкабад в Музрабадском районе Сурхандарьинской области.